Sally Jones steht für:

 Sally Jones – Eine Weltreise in Bildern, Bilderbuch von Jakob Wegelius (2008)
 Sally Jones – Mord ohne Leiche, Abenteuerroman von Jakob Wegelius (2014)
 Sally Jones und die Schmugglerkönigin, Buch von Jakob Wegelius (2020)